Petit Ours Brun est une série télévisée d'animation française en  de , créée d'après le personnage éponyme de Danièle Bour qui publiait son petit héros dans le magazine Pomme d'Api du groupe de presse Bayard jeunesse. En VHS (Régie Cassette Vidéo et TF1 Vidéo en 1999) Petit Ours brun est diffusé à partir du  sur FR3. Elle est également diffusée en 1993 sur Canal J.

Synopsis 
La série tourne autour de Petit Ours Brun, qui vit ses toutes premières aventures avec les tout petits.

Distribution des voix 
 Ghyslaine Lenoir : la narratrice
Gil Baston : omatopées

Fiche technique 
 Interprète du générique : Henri Dès

Épisodes

Petit Ours Brun (100 épisodes de 1988) avec (Régie Cassette Vidéo) 

Petit Ours Brun Vol.1 (VHS cassette dans le fond bleu et rose) (50 épisodes de 1988)
 Petit Ours Brun fait une colère
 Petit Ours Brun joue à être papa
 Petit Ours Brun joue dans l'escalier
 Petit Ours Brun et les pigeons
 Petit Ours Brun est content
 Petit Ours Brun et le Gâteau
 Petit Ours Brun et sa petite chaise
 Petit Ours Brun ne veut rien prêter
 Petit Ours Brun a très faim
 Petit Ours Brun et son parapluie
 Le retour de Papa
 Petit Ours Brun joue à se cacher
 Petit Ours Brun goûte
 Petit Ours Brun dans le fauteuil
 Petit Ours Brun et sa brouette
 Petit Ours Brun enfile des perles
 Petit Ours brun veut des histoires
 Petit Ours Brun s'habille
 Petit Ours Brun étend le linge
 Petit Ours Brun se fait une grosse bosse
 Petit Ours Brun aime sauter
 Petit Ours Brun et son bâton
 Petit Ours Brun joue avec sa poupée
 Petit Ours Brun veut un baiser
 Petit Ours Brun vide son pot
 Petit Ours Brun et le téléphone
 Petit Ours Brun et sa surprise
 Petit Ours Brun fait un cauchemar
 Petit Ours Brun mange une glace
 Petit Ours Brun se couche
 Petit Ours Brun décore la maison
 Petit Ours brun découvre la lune
 Petit Ours Brun a peur du noir
 Petit Ours Brun se déshabille
 Petit Ours Brun veut qu'on le porte
 Petit Ours Brun et son cheval de bois
 Petit Ours Brun accueille Maman
 Petit Ours Brun dessine
 Petit Ours Brun reçoit un paquet
 Petit Ours Brun et son carton
 Petit Ours brun joue avec un ballon
 Petit Ours Brun au jardin
 Petit Ours Brun joue au ballon
 Petit Ours Brun est malade
 Petit Ours Brun joue dans l'herbe
 Petit Ours Brun ne veut pas de chapeau
 Petit Ours Brun et ses bonbons
 Petit Ours Brun se promène
 Petit Ours Brun veut aller à l'école
 Le matin de Noël
Petit Ours Brun Vol.2 (VHS cassette dans le fond rouge) (50 épisodes de 1988)
 Petit Ours Brun décore le sapin
 Petit Ours Brun se lave
 Petit Ours Brun veut devenir grand
 Petit Ours Brun va jouer au sable
 Petit Ours Brun attend Noël
 Petit Ours Brun fait un pâté
 Petit Ours Brun fait du tricycle
 Petit Ours Brun ne veut pas se baigner
 Petit Ours Brun joue avec des coussins
 Petit Ours Brun et son ballon
 Petit Ours Brun en automne
 Petit Ours Brun joue avec son chat
 Petit Ours Brun au Toboggan
 Petit Ours Brun est fâché avec maman
 Petit Ours Brun va voir les lumières
 Petit Ours Brun fait une grosse bêtise
 Petit Ours Brun et la balançoire
 Petit Ours Brun se fait beau
 Petit Ours Brun et son voilier
 Petit Ours Brun prépare Noël
 Petit Ours Brun va se coucher
 Petit Ours Brun dans son bain
 Petit Ours Brun se réveille
 Petit Ours Brun prépare son sac
 Petit Ours Brun et la nuit d'été
 Petit Ours Brun est enrhumé
 Petit Ours Brun veut un cadeau
 Petit Ours Brun a peur
 Petit Ours Brun veut qu'on le regarde
 Petit Ours Brun et la sieste
 Petit Ours Brun dit non
 Petit Ours Brun fait le fou
 Petit Ours Brun va dépenser ses sous
 Petit Ours Brun ramasse des pommes
 Petit Ours Brun et son mouchoir chéri
 Petit Ours Brun rentre de promenade
 Petit Ours Brun joue dans la neige
 Petit Ours Brun sent les odeurs
 Petit Ours Brun va se promener
 Petit Ours Brun se fait mal
 Petit Ours Brun mange son œuf
 Petit Ours Brun goûte un artichaut
 Petit Ours Brun n'a pas faim
 Petit Ours Brun et le panier à couture
 Petit Ours Brun se regarde
 Petit Ours Brun et les chaussures
 Petit Ours Brun fait des pâtés
 Petit Ours Brun fait une tartelette
 Petit Ours Brun et les bottes neuves
 Petit Ours Brun fait une bêtise

Notes 
Il existe un reboot de cette série sur France 5 : Les Aventures de Petit Ours brun.

Liens externes 
 
 La série sur Planète Jeunesse

Série télévisée créée en 1988
Série télévisée française des années 1980
Série d'animation de FR3
Série d'animation française